Het wereldkampioenschap dammen 2021 werd van 28 juni tot en met 14 juli 2021 in de Estische hoofdstad Tallinn gespeeld. 
De winnaar van het vorige WK, Aleksandr Georgiejev, verdedigde zijn titel niet. 
Aleksandr Schwarzman werd voor de 5e keer wereldkampioen.

Opzet

Voorronde 
De 40 deelnemers werden verdeeld in 4 groepen waarin een halve competitie werd gespeeld. 
Zodoende speelde elke deelnemer 9 wedstrijden in een voorrondegroep waarvan de top-3 zich plaatste voor de finale.

Finale 
In de finale werd wederom een halve competitie gespeeld. 
Bij een gelijk aantal punten werd de rangschikking gebaseerd op de volgende criteria:

 Aantal gewonnen partijen
 Onderling resultaat
 Winst tegen hoogst geklasseerde tegenstanders

Eindstand

Externe link 
 Eindstand op Toernooibase

Wereldkampioenschap dammen
Dammen in Estland
Dammen in 2021
Dammen 2021
Sportevenement in Tallinn